

Населені пункти та їхні частини
 Соболево — село в гміні Супрасль Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Соболево — село в гміні Клюково Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Соболево — село в гміні Сувалки Сувальського повіту Підляського воєводства
 Соболево — частина села Рокіцини в гміні Чарна Домбрувка Битівського повіту Поморського воєводства
 Соболево — частина села Гембиці (Ґембіце) в гміні Чарнкув Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Соболево — колонія в гміні Кшенцин Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Соболево — село, Первомайський район, Оренбурзька область

Примітки